Campbell Island kan syfta på följande:

 Campbell Island, British Columbia, ö i Kanada
 Campbell Island (Western Australia), ö i Australien
  Campbell Island, största ön i Campbellöarna, Nya Zeeland